Essington est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
John Essington (c. 1667-1740), homme politique britannique, député d'Aylesbury
John Essington (1689-1729), homme politique britannique, député de New Romney
William Essington (c. 1753-1816), officier anglais durant les guerres napoléoniennes

Prénom
Essington Lewis (1881-1961), industriel australien

Toponyme

Essington, site historique de Sydney
Port Essington, ancienne colonie britannique dans le Territoire du Nord

Port Essington, village fantôme de Colombie-Britannique

Essington, communauté du comté de Delaware en Pennsylvanie

Essington, village du Staffordshire

Musique  
 Port Essington (Sculthorpe) (1977), œuvre pour orchestre à cordes de Peter Sculthorpe

Zoologie 
 Ctenotus essingtonii, espèce de sauriens.

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme